Нижняя Куэнга — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Дунаевское».

География 
Расположено на правом берегу, в нижнем течении реки Куэнги, левого притока Шилки, при впадении в Куэнгу реки Ареды, в 56 км по автодороге 76А-008 к юго-западу от Сретенска. В 2,8 км к северо-востоку находится село с парным названием Верхняя Куэнга.

Население

Объекты 
В селе имеются Нижнекуэнгинская общеобразовательная школа, клуб и библиотека. Ближайшая крупная железнодорожная станция — Куэнга.

Примечания

Ссылки 
 
 Нижняя Куэнга. Фотографии села.

Населённые пункты Сретенского района